The French Super Series 2007 waren das zehnte Turnier der BWF Super Series 2007 im Badminton. Es fand vom 30. Oktober bis zum 4. November 2007 in Paris statt.

Herreneinzel

Setzliste 
  Lin Dan
  Lee Chong Wei
  Chen Jin
  Bao Chunlai
  Chen Yu
  Chen Hong
  Peter Gade
  Taufik Hidayat

Resultate

Dameneinzel

Setzliste 
  Xie Xingfang
  Zhang Ning
  Zhu Lin
  Lu Lan
  Wang Chen
  Pi Hongyan
  Xu Huaiwen
  Yao Jie

Resultate

Herrendoppel

Setzliste 
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Fu Haifeng / Cai Yun
  Markis Kido / Hendra Setiawan
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
  Choong Tan Fook / Lee Wan Wah
  Jens Eriksen / Martin Lundgaard Hansen
  Luluk Hadiyanto / Alvent Yulianto
  Lars Paaske / Jonas Rasmussen

Resultate

Damendoppel

Setzliste 
  Zhang Yawen / Wei Yili
  Yang Wei / Zhang Jiewen
  Lee Kyung-won / Lee Hyo-jung
  Chien Yu-chin / Cheng Wen-Hsing
  Zhao Tingting / Yu Yang
  Kumiko Ogura / Reiko Shiota
  Jiang Yanmei / Li Yujia
  Gail Emms / Donna Kellogg

Resultate

Mixed

Setzliste 
  Gao Ling / Zheng Bo
  Liliyana Natsir / Nova Widianto
  Zhang Yawen / Xie Zhongbo
  Vita Marissa / Flandy Limpele
  Gail Emms / Nathan Robertson
  Kamilla Rytter Juhl / Thomas Laybourn
  Donna Kellogg / Anthony Clark
  Yu Yang / He Hanbin

Resultate

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2007
Badmintonwettbewerb in Paris
BWF Super Series 2007